Vedro Polje je lahko:
 Vedro Polje, Bihać (Bosna in Hercegovina, del mesta Bihać)
 Vedro Polje, Sunja (Hrvaška)